Дискография SST Records, американского независимого панк-рок лейбла звукозаписи, сформировавшегося в Лонг-Бич, Калифорния. Лейбл активен с 1978 года по сей день.

Дискография

См. также
 Список исполнителей SST Records

Примечания

Ссылки

SST Records